Mannophryne caquetio — вид бесхвостых земноводных из семейства Aromobatidae.

Этот вид — эндемик Венесуэлы, ведёт дневной наземный образ жизни, населяет субтропические или тропические влажные низменности лесов и рек на высоте около 800 м над уровнем моря. В 2002 году найден в Национальном парке Куэва-де-ла-Куебрада дель Торо.

Ссылки 
 

Aromobatidae
Земноводные Южной Америки
Животные, описанные в 1999 году